Der Peugeot Rifter ist die Pkw-Variante der Generation III des Peugeot Partner vom französischen Automobilherstellers Peugeot, das seit 2018 auf dem Markt ist.

Geschichte 
Auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018 präsentierte Peugeot mit dem Rifter das Nachfolgemodell des Peugeot Partner. Das in weiten Teilen baugleiche Modell von Citroën wird weiterhin als Citroën Berlingo verkauft und wurde ebenfalls dort in der dritten Generation vorgestellt. Außerdem basieren der Opel Combo und der Fiat Doblò auf den französischen Hochdachkombis. Auch Toyota bietet mit dem Proace City erstmals ein Modell auf Basis des Rifters an. Alle fünf Modelle nutzen die EMP2-Plattform des PSA-Konzerns.

Verkauft wird der neue Rifter seit Juni 2018. Wie bei den beiden Schwestermodellen ist auch für den Rifter eine Langversion erhältlich. Die ersten Fahrzeuge wurden im September 2018 ausgeliefert. Gebaut wird der Rifter in den PSA-Werken Vigo (Spanien) und Mangualde (Portugal).

Im Euro-NCAP-Crashtest wurde das Fahrzeug im Jahr 2018 mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet.

Den batterieelektrisch angetriebenen e-Rifter mit einer Reichweite von bis zu 280 km nach WLTP präsentierte Peugeot im Februar 2021. Er kam im Herbst 2021 auf den Markt und ist seit Januar 2022 die einzig verbliebene Version. Die Verbrennungsmotoren entfallen im Rifter, sie sind jedoch alternativ im Schwestermodell Peugeot Partner als Kastenwagen mit FlexCab (5 Sitzplätze) oder Toyota Proace City Verso weiter verfügbar.

Technische Daten 
Angetrieben wurde die dritte Generation zum Verkaufsstart von einem 81 kW (110 PS) starken 1,2-Liter-Ottomotor oder einem 1,5-Liter-Dieselmotor mit 75 kW (102 PS) oder 96 kW (131 PS). Außerhalb Deutschlands ist der Dieselmotor außerdem mit 55 kW (75 PS) erhältlich. Alle Varianten erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Im Mai 2019 folgte ein 96 kW (131 PS) starker 1,2-Liter-Ottomotor.

 Werte in ( ) Klammern gelten für Langversion L2.

Rifter 4x4 Concept 
Ebenfalls auf dem Genfer Auto-Salon 2018 stellte Peugeot mit dem Rifter 4x4 Concept eine Camper-Version vor. Sie hat neben einer Offroad-Optik ein Dachzelt für zwei Personen und ein E-Bike. Angetrieben wird das Konzeptfahrzeug vom 96 KW (130 PS) starken Dieselmotor mit Allradantrieb und einem 6-Gang-Schaltgetriebe.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 1999 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 17.651 Peugeot Rifter neu zugelassen worden. Mit 6.379 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Webseite des Rifter

Einzelnachweise 

Utilities
Kastenwagen
Kleinbus
Hochdachkombi
Elektroautomodell